Scherbach ist ein geographischer Name

eines Ortes:
 Scherbach (Heffingen), Siedlungsplatz in der Gemeinde Heffingen, luxemburgisch Hiefenech, Kanton Mersch, Luxemburg
 Scherbach (Rheinbach), Wohnplatz der Stadt Rheinbach, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Scherbach (Westhausen), Wüstung der Gemeinde Westhausen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg

von Gewässern:
 Scherbach (Alf), rechter Zufluss der Alf an den Springiersbacher Mühlen, Ortsgemeinde Bengel, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Scherbach (Creußen), rechter Zufluss der Creußen gegenüber der Herrenmühle, Gemeinde Speinshart, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Scherbach (Jagst), rechter Zufluss der Jagst zwischen Westerhofen und dem Jagsthof, Gemeinde Westhausen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Scherbach (Kleine Ohe), rechter Zufluss der Kleinen Ohe bei Kopfsberg, Gemeinde Iggensbach, Landkreis Deggendorf, Bayern

Siehe auch:
 Scheerbach
 Scherenbach
 Schergraben
 Scherrbach
 Serbach